Ципора «Ципи» Обзилер (, ; род.  в Тель-Авиве) — израильская профессиональная теннисистка и теннисный тренер.

Спортивная карьера 
Ципи Обзилер начала играть в теннис в 10 лет, увидев, как им занимаются соседи по району. Начала участвовать в турнирах Международной федерации тенниса (ITF) в 1988 году. После службы в Армии обороны Израиля поступила в Университет Олд Доминион в Виргинии и после первого семестра возглавляла студенческий теннисный рейтинг США, однако образование не продолжила: по собственным словам Обзилер, её не устроила ситуация, когда в 22 года она резко выделялась среди 18-летних соучениц. По возвращении в Израиль теннисистка рассчитывала, что её успехи обеспечат ей поддержку спортивных структур, но этого не произошло и она прервала выступления, занявшись тренерской работой. В профессиональный тур перешла, найдя спонсора в 1997 году. В профессиональный теннис она перешла с 1997 года и в том же году выиграла два своих первых турнира ITF. Всего за карьеру Обзилер выиграла 14 турниров ITF в одиночном разряде и столько же в парном. Она также трижды выигрывала чемпионат Израиля (в 2000, 2004 и 2005 годах). Высшим успехом в индивидуальной карьере Обзилер стал выход в сентябре 2007 года, в 34-летнем возрасте, в финал турнира WTA в Гуанчжоу, где она проиграла Виржини Раззано 0-6, 3-6. В этом же году она достигла наивысшей для себя 75-й позиции в рейтинге WTA. На следующий год Обзилер участвовала в теннисном турнире пекинской Олимпиады в одиночном и парном разрядах, но не прошла дальше первого круга.

Среди ведущих теннисисток, над которыми Обзилер удалось взять верх в турнирах WTA, Ли На (20-я ракетка мира на момент игры), Катарина Среботник (27-я), Ольга Пучкова (39-я), Пэн Шуай (42-я) и Эмили Луа (47-я).

Основные достижения Ципи Обзилер связаны с выступлениями в Кубке Федерации, в котором она выступала с 1994 года. Вместе с другой израильской теннисисткой, Анной Смашновой, Обзилер являлась рекордсменкой этого турнира по числу проведенных встреч (в 2011 году этот рекорд был побит теннисисткой из Люксембурга Анной Кремер). В составе сборной Израиля она приняла участие в 61 встрече и сыграла в них 90 матчей (23 победы и 16 поражений в одиночном разряде, 28 побед и 23 поражения в парах). В рамках этого турнира Обзилер добивалась побед над такими теннисистками, как Катарина Среботник, Магдалена Малеева (в паре), Катерина и Алёна Бондаренко (в паре), Александра Возняк, Петра Квитова и Луция Шафаржова.

13 августа 2009 года 36-летняя Обзилер объявила на пресс-конференции о завершении игровой карьеры. Продолжала работать тренером, готовя молодых игроков в рамках программы «Атена». В конце 2015 года сменила Амоса Мансдорфа на посту капитана сборной Израиля в Кубке Федерации, став первой женщиной в этой должности с 1994 года.

Политическая деятельность 
В 2008 году Ципи Обзилер была избрана депутатом городского совета Гиватаима, где представляла фракцию «Зелёный Гиватаим» (). 18 ноября 2009 года израильские СМИ сообщили об её назначении советником министра культуры и спорта Израиля Лимор Ливнат.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (25)

Победы (14)

Поражения (11)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (27)

Победы (14)

Поражения (13)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Израиля
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Женщины-политики Израиля
Теннисные тренеры Израиля